Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-2, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Gabriela Sabatini (campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (secondo turno)

 Helena Suková (quarti di finale)
 Lori McNeil (secondo turno)
 Nataša Zvereva (primo turno)
 Laura Gildemeister (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1992